Ба́бье ле́то — тёплый и сухой период в середине осени, краткое возвращение лета в сентябре или октябре.

 Бабье лето — пьеса американского драматурга Айвана Менчелла
 Бабье лето — песня Владимира Высоцкого на стихи Игоря Кохановского
 Бабье лето (роман) — роман воспитания Адальберта Штифтера
 Бабье лето (фильм) — лирическая мелодрама режиссёра Анатолия Матешко
 Бабье лето — альбом группы Ленинград, выпущенный в 2006 году
 Бабье лето () — сборник стихов чувашского поэта Никиты Ларионова (1932—2016)
 L’Été indien — песня французского певца Джо Дассена

См. также 
 Indian Summer (значения)